Vingt-Cinq-Juillet ou XXV-Juillet ou 25-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

25 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Second des deux grands bombardements aériens qui détruisent entièrement Donges, en Loire-Atlantique.

En Tunisie, le  : 
  de la monarchie et  de la République

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 25 de Julio » ou « Veinticinco de Julio »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 25 de Julio, à , dans l'État de Querétaro.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
25